Delnița se poate referi la:

 Delnița, Harghita
 Delnița, Suceava

Altele 
 Râul Delnița (dezambiguizare)

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)

Toponime românești